Miejscowości w Anglii:
 Lytchett Matravers
 Lytchett Minster